Wheatland County ist der Name folgender Countys:

 Wheatland County (Alberta) in Kanada
 Wheatland County (Montana) in den Vereinigten Staaten